Староду́бский полк — административно-территориальная и войсковая единица Гетманщины, существовавшая с середины XVII века до 1781 года.

Полковой город — Стародуб (ныне районный центр Брянской области).

История 
Стародубский полк был самым обширным из всех десяти полков Малороссии. В состав его входили округи двух древних центров северской земли — Стародуба и Новгорода-Северского, каждый из которых в период феодальной раздробленности был центром самостоятельного княжества. После образования государств Русского и Литовского, расположенная на их пограничье Северская земля обратила на себя притязание обоих государств. Войны между Москвой и Литвой велись преимущественно за обладание Северской землёй.

Полуторавековая зависимость Северской земли от Литвы не изгладила в её населении исконно православную веру. Когда окатоличенная Литва захотела было окатоличить и народ Северской земли, последний настолько активно воспротивился этому, что Москве удалось, воспользовавшись этим, без всякой войны добиться отделения Северщины от Литвы и присоединить её к Русскому государству.

После своего соединения с Польшей, Литва в продолжение всего XVI в. предпринимала усилия, чтобы отвоевать обратно Северскую землю. Однако, все усилия польско-литовского государства оставались безуспешными до начала XVII века, когда русское государство, обессиленное Смутным временем, должно было уступить соседскому притязанию на Северщину. В 1618 году, по Деулинскому перемирию, утверждённому затем в 1634 г. Поляновским договором, Северская земля была уступлена Литве.

В составе Речи Посполитой, Стародубщина относилась к Смоленскому воеводству, хотя территориально не была связана с его основной частью.

Завладев Стародубским краем, Польша вновь предприняла попытку утвердить здесь католическую веру, чем вызвала дополнительное недовольство местного населения. Поэтому казачьему войску Богдана Хмельницкого в 1648 году не составило особого труда изгнать отсюда новоявленных польских панов и их приспешников. После нескольких лет тяжёлого вооружённого противостояния с Речью Посполитой, казаки были вынуждены обратиться к Русскому государству с просьбой принять малороссийское казачество в его состав.

Административное устройство Малороссии в это время было весьма неопределённым. После Зборовского договора, в 1649 г. были составлены «реестры всего Войска Запорожского», поделенного на полки, причём на левой стороне Днепра показаны поделённые на сотни полки: Переяславский, Кропивенский, Миргородский, Полтавский, Прилуцкий, Нежинский и Черниговский. Это деление казацкого войска на полки, составленное наскоро, легло затем в основу и административного устройства Малороссии, когда вместе с изгнанием поляков рушился устроенный ими порядок внутреннего управления, и возникла необходимость замены его новым. Требовалось устройство какого бы то ни было порядка для внутреннего управления целой областью, без которого не могло обходиться местное население. Требовалась власть, которая взяла бы в свои руки гражданское управление областью. За неимением её, во главе гражданского управления той или другой местности явился тот самый полковник, который начальствовал над полком, в состав которого входило население той же местности. Таким образом, полк стал выражать собой не только военную, но и гражданскую единицу, и Малороссия разделилась в гражданском отношении на несколько округов, которые стали называться полками. Каждый такой полк подразделялся, в свою очередь, на части, которые, заимствуя своё название также от военного деления полка, стали называться сотнями. Полковники и сотники соединили в своих руках как военную, так и гражданскую власть, причём в последнюю включена была, кроме административной, и судебная власть. В таком виде гражданского управления Малороссия вошла в состав Русского государства в 1654 г.

В 1654 году Стародубщина вошла в состав Нежинского полка как автономная территория, которую возглавлял наказной полковник. Придя к власти в 1663 г., Иван Брюховецкий провел административную реформу, направленную на послабление огромного Нежинского полка, где преобладали сторонники его политического оппонента, нежинского полковника Василия Золотаренко. Среди прочего, им была выделена отдельная административная единица из Нежинского полка — Стародубский полк.

В 1668 г. Пётр Дорошенко, который занял Левобережье и вытеснил Брюховецкого на юг, создал из сотен Нежинского и Стародубского полков Новгород-Северский полк, куда вошли Новгород-Северская и Шептаковская сотни. Но новый левобережный гетман Демьян Многогрешный в начале 1669 г. упразднил Новгород-Северский полк и восстановил прежнее административное деление.

В 1696 году, киевский воевода князь Барятинский получил от стародубского жителя Суслова письмо, в котором тот пишет: "Начальные люди теперь в войске малороссийском все поляки. При Обидовском, племяннике Мазепы, нет ни одного слуги казака. У казаков жалоба великая на гетманов, полковников и сотников, что для искоренения старых казаков, прежние вольности их все отняли, обратили их себе в подданство, земли все по себе разобрали. Из которого села прежде на службу выходило казаков по полтораста, теперь выходит только человек по пяти или по шести. Гетман держит у себя в милости и призрении только полки охотницкие, компанейские и сердюцкие, надеясь на их верность и в этих полках нет ни одного человека природного казака, все поляки…

В Малороссии, с проведением судебной реформы 1763 года, поселённые полки делились по судебным делам на поветы. Стародубский полк был разделён на два повета — Стародубский и Погарский. В каждом повете был учреждён земский суд (поветовый земской суд), пребывавший в поветовом городе.

Указом Екатерины II, в 1782 году территория бывшего Стародубского полка вошла в состав новообразованного Новгород-Северского наместничества, а с 1802 года составила северную часть Черниговской губернии (Новгород-Северский, Стародубский, Мглинский, Суражский и Новозыбковский уезды).

Из казаков Стародубщины в 1783 году сформирован полк российской армии — Стародубовский 34-й драгунский полк (с 1908 года переименован в 12-й драгунский полк).

В 1919 году бо́льшая часть территории бывшего Стародубского полка вошла в состав РСФСР и ныне относится к Брянской области (Российская Федерация).

География 

Стародубский полк располагался в среднем течении реки Десны, включая приток последней — Судость, в верховьях Снова, в среднем течении Ипути и Беседи. Всё это пространство покрыто было почти сплошными лесами, значительная часть которых в первобытном своём виде сохранялась даже к началу XVIII века. Заселение территории велось преимущественно в направлении с юго-востока на северо-запад.

Большими земельными угодьями на территории полка владела Киево-Печерская лавра. После церковной реформы патриарха Никона в конце 1660-х гг. на территории стародубского полка возникло около двух десятков слобод переселенцев-старообрядцев.

Ряд городов Стародубского полка были пожалованы магдебургским правом: Стародуб, Почеп, Погар, Мглин, Новгород-Северский.

Стародубский полк был крупнейшим в Малороссии поставщиком на внешний рынок пеньки, конопляного масла, мёда, воска.

Административное деление 
Первоначально Стародубский полк состоял из 10 сотен (полковая Стародубская, Новгород-Северская, Шептаковская, Погарская, Почепская, Мглинская, Дроковская, Поповогорская, Бобовицкая и Топальская), позднее сотенное деление изменялось.

В 1763 г. на территории полка созданы два судебных уезда — Стародубский и Погарский, а в 1766 г. три комиссарства — Стародубское, Топальское и Новгород-Северское. По ревизии 1764 г., в полку было 12 сотен, 7050 выборных казаков, 18107 подпомощников и 147629 посполитых.

К моменту расформирования полка (1781 год), в его состав входили следующие сотни: две полковые Стародубские, две Почепские, Новоместская, Топальская, Мглинская, Бакланская, Погарская, Новгородская (Новгород-Северская) и Шептаковская. На этот момент на территории Стародубского полка было 4 города, 3 местечка и 1118 прочих населённых пунктов.

Стародубские полковники 

 Коровка, Яков Карпович (?-1653) — наказной
 Пашко (1654) — наказной
 Рубан, Опанас Яремович (1654.03., 1656 нак.)
 Семенович, Андрей (1655.03.) — наказной
 Обуйноженко, Яков (1657)- наказной
 Золотаренко-Оникеенко, Тимош (1654.06., 1655.05.) — наказной
 Яременко, Михаил (1655, 1656) — наказной
 Рубец, Михаил Иванович (1656) — наказной
 Гуляницкий, Иван (1656,05., 1657.06.) — наказной
 Иосипович, Роман (1657.07.) — наказной
 Рославец, Петр Иванович (1659—1663)
 Рославец, Авдей Иванович (1661.07.) — наказной
 Петрович, Прокоп (1661) — наказной
 Плотный, Иван Яковлевич (Терник Иван) (1663.07.-1665)
 Острянин, Лесько Никитович (?-1665.17.03.-1667)
 Алексеевич, Тимош (1665.04.-1665.05., 1666.01.02.) — наказной
 Рубец Михаил Иванович (?-1666-?) — наказной
 Небаба, Михаил (1666—1667)
 Рославец, Петр Иванович (?-1668.01.-1672.12.)
 Игнатович, Сава (Шумейко) (1672.12.-1673.03.)
 Рославец, Петр Иванович (?-1673.11.-1676.06.)
 Дащенко, Григорий (1672) — наказной
 Алексеевич, Тимош (1673.04., 1676.06.) — наказной
 Алексеевич, Тимош (1676.28.07.-1678.07.),
 Рубец, Михаил Иванович (1676, 1677) — наказной
 Мовчан, Федор Лукьянович (?-1678.05.-1678.06.-?)
 Коровка-Вольский, Григорий Карпович (?-1678.13.10.-1681.08. -?)
 Асауленко, Гнат (1679) — наказной
 Мархоленко, Михаил (1680) — наказной
 Самойлович, Семён Иванович (?-1682.07.-1685.7.06.)
 Самойлович, Яков Иванович (1685.07.-1687.07.)
 Алексеевич, Тимош (1686 — наказной ; 1687.07.-1689.08.)
 Мархаленко, Михаил (1693.04.) — наказной
 Улезко, Тимош Якович (1689.05.) — наказной
 Миклашевский, Михаил Андреевич (1689.07.-1700-ран. 1702. 02.)
 Завадовский, Яков (1690. 02.) — наказной
 Колчевский, Фёдор (1695) — наказной
 Чарнолузский, Николай Маркович (1692) — наказной
 Силенко, Прокоп (1701, 1703—1704) — наказной
 Старосельский, Григорий (1703) — наказной
 Завадовский, Яков (1703.08., 1704.08-11. — наказной)
 Миклашевский, Михаил Андреевич (?-1705.02.-1706.03)
 Силенко, Прокоп (1706—1707) — наказной
 Скоропадский, Иван Ильич (1706—1708)
 Полубинский, Станислав (1706.07.) — наказной
 Соболевский, Семён (1708) — наказной
 Силенко, Прокоп (1708. 03.) — наказной
 Жоравка, Лукьян Иванович (1709—1719)
 Силенко, Прокоп (1709, 1710, 1712 — наказной)
 Рубец, Илья Иванович (1711) — наказной
 Чарнолузский, Иван Маркович (1719, 1722 — наказной)
 Галецкий, Семен (1719) — наказной
 Лизогуб, Яков Ефимович (1721) — наказной
 Миклашевский, Андрей Михайлович (1722) — наказной
 Бороздна, Иван Лавринович (1722) — наказной
 Корецкий, Петр (1722—1723) — наказной
 Березовский, Семен (1723) — наказной
 Кокошкин, Леонтий (1723.10.-1724) — наказной, Полковник из россиян
 Пашков, Илья Иванович (1726.5.04.-1727) — Полковник из россиян
 Бороздна, Иван Лавринович (1724) — наказной
 Миклашевский Степан Михайлович (1725) — наказной
 Миклашевский Андрей Михайлович (c 1729.11.10.) — наказной
 Дуров, Александр Иванович (1730.10.-1734.3.05.) — Полковник из россиян
 Радищев, Афанасий Прокопович (1734—1741) — Полковник из россиян
 Ханенко, Михаил Степанович (1738) — наказной
 Максимович, Федор Дмитриевич (1741.2 3.09.-1756.03.-?)
 Борсук, Яким Якимович (1757.23.06.-1759)
 Карнович, Степан Ефимович (?-1762-?)
 князь Хованский, Юрий Васильевич (1763—1767)
 Миклашевский, Михаил Андреевич (1769—1778) — наказной
 Завадовский, Яков Васильевич (1778—1782)

Примечания

Ссылки 
 Именной указ Екатерины II об учреждении Новгородского-Северского наместничества
 Стародубский казачий полк в современной России

 
Воинские части и формирования, расформированные в 1781 году